Bolkart ist der Familienname folgender Personen:
 Max Bolkart (* 1932), deutscher Skispringer
 Richard Bolkart (1879–1942), deutscher Maler
 Theo Bolkart (* 1948), deutscher Schwimmer